„Тврдокорни” је југословенска телевизијска серија снимана од 1988. до 1993. године у продукцији ТВ Скопље.

Улоге 

|-
|Гоце Влахов || Јордан Пиперката (6 еп. 1988-1993)
|-
|Ђокица Лукаревски || Биолчето (5 еп. 1988-1992)
|-
|Анче Џамбазова || (4 еп. 1988-1989)
|-
|Славица Зафировска || (4 еп. 1988-1992)
|-
|Ђорђи Колозов || (3 еп. 1988-1989)
|-
|Младен Крстевски || Емисин (3 еп. 1988-1992)
|-
|Илија Милчин || Едип Пача (3 еп. 1988-1993)
|-
|Ванчо Петрушевски || (3 еп. 1988-1989)
|-
|Џемаил Максут || (3 еп. 1988-1992)
|-
|Кирил Псалтиров || Христо Узунов (3 еп. 1988-1992)
|-
|Кирил Андоновски || (2 еп. 1988-1989)
|-
|Салаетин Билал || (2 еп. 1988-1992)
|-
|Александар Шехтански || (2 еп. 1989-1992)
|-
|Дубравка Киселичка || Ана (2 еп. 1992-1993)
|-
|Анастас Тановски || (2 еп. 1989-1992)
|-
|Тасе Коцовски || (2 еп. 1989-1992)
|-
|Мирче Доневски || (2 еп. 1988-1992)
|-
|Лазе Манасков || (2 еп. 1989-1992)
|-
|Лазар Бараков || (2 еп. 1989-1992)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Трајче Горгиев || (2 еп. 1992)
|-
|Јорданчо Чевревски || Гјоргји Сугарев (1 еп. 1988)
|-
|Диме Илијев || Доне Стојанов-Стипјанчето (1 еп. 1988)
|-
|Ненад Стојановски || Ђурчин Наумов-Пљакот (1 еп. 1989)
|-
|Александар Цамински || Леонид Јанков (1 еп. 1992)
|-
|Петар Мирчевски || Блаже Крстев-Биринчето (1 еп. 1992)
|-
|Доне Донев || Милан Арсов (1 еп. 1993)
|-
|Душко Георгиевски || (1 еп. 1988)
|-
|Кирил Ристоски || (1 еп. 1988)
|-
|Бранко Гиорчев || (1 еп. 1989)
|-
|Силвија Стојановска || (1 еп. 1989)
|-
|Крум Стојанов || Др. Ангелаки Сакеларис (1 еп. 1992)
|-
|Васил Шишков || Симон (1 еп. 1993)
|-
|Шенка Колозова || (1 еп. 1989)
|-
|Киро Попов || Патрокле (1 еп. 1993)
|-
|Душан Костовски || Стражар 1 (1 еп. 1993)
|-
|Ердоан Максут || (1 еп. 1989)
|-
|Гоце Тодоровски || (1 еп. 1989)
|-
|Томе Ангелов || Јатак 1 (1 еп. 1993)
|-
|Јовица Атанасовски || (1 еп. 1988)
|-
|Марјан Стојнев || Јатак 2 (1 еп. 1993)
|-
|Ратко Гавриловић || (1 еп. 1988)
|-
|Викторија Манаскова || (1 еп. 1988)
|-
|Кире Печијаревски || (1 еп. 1988)
|-
|Петре Прличко || (1 еп. 1988)
|-
|Шишман Ангеловски || (1 еп. 1992)
|-
|Марин Бабић || (1 еп. 1992)
|-
|Киро Ћортошев || (1 еп. 1992)
|-
|Кирил Гравчев || (1 еп. 1992)
|-
|Јусуф Гулевски || (1 еп. 1992)
|-
|Ангелина Иванова || (1 еп. 1992)
|-
|Мустафа Јашар || (1 еп. 1992)
|-
|Славица Јовановска || (1 еп. 1992)
|-
|Снежана Киселичка || (1 еп. 1992)
|-
|Катерина Коцевска || (1 еп. 1992)
|-
|Снежана Конеска || (1 еп. 1992)
|-
|Катерина Коневска || (1 еп. 1992)
|-
|Душица Стојановска || (1 еп. 1992)
|-
|Весна Стојановска || (1 еп. 1992)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије